Wójtostwo – w historii: posiadłość ziemska należąca do wójta, powstała w wyniku lokacji miasta lub wsi na prawie niemieckim.

Miejscowości podstawowe w Polsce 
 Wójtostwo – wieś w woj. łódzkim w pow. piotrkowskim, w gminie Sulejów
 Wójtostwo – wieś w woj. mazowieckim w pow. kozienickim, w gminie Kozienice
 Wójtostwo – wieś w woj. mazowieckim w pow. nowodworskim, w gminie Pomiechówek
 Wójtostwo – wieś w woj. świętokrzyskim w pow. kieleckim, w gminie Daleszyce
 Wójtostwo – wieś w woj. wielkopolskim w pow. poznańskim, w gminie Pobiedziska

Integralne części miejscowości w Polsce

Części miast 
 Wójtostwo – część miasta Kcynia w woj. kujawsko-pomorskim w pow. nakielskim, w gminie Kcynia
 Wójtostwo – część miasta Rypin w woj. kujawsko-pomorskim w pow. rypińskim, w gminie Rypin
 Wójtostwo – część miasta Łuków w woj. lubelskim w pow. łukowskim, w gminie Łuków
 Wójtostwo – część miasta Bochnia w woj. małopolskim w pow. bocheńskim, w gminie Bochnia
 Wójtostwo – część miasta Iłża w woj. mazowieckim w pow. radomskim, w gminie Iłża
 Wójtostwo – część miasta Sanok w woj. podkarpackim w pow. sanockim, w gminie Sanok
 Wójtostwo – część miasta Śrem w woj. wielkopolskim w pow. śremskim, w gminie Śrem
 Wójtostwo – część miasta Pyzdry w woj. wielkopolskim w pow. wrzesińskim, w gminie Pyzdry

Części wsi 
 Wójtostwo – część wsi Skierbieszów w woj. lubelskim w pow. zamojskim, w gminie Skierbieszów *
 Wójtostwo – część wsi Szczyty w woj. łódzkim w pow. pajęczańskim, w gminie Działoszyn
 Wójtostwo – część wsi Słopnice w woj. małopolskim w pow. limanowskim, w gminie Słopnice
 Wójtostwo – część wsi Podgórze-Parcele w woj. mazowieckim w pow. płockim, w gminie Mała Wieś
 Wójtostwo – część wsi Skołoszów w woj. podkarpackim w pow. jarosławskim, w gminie Radymno
 Wójtostwo – część wsi Krościenko Wyżne w woj. podkarpackim w pow. krośnieńskim, w gminie Krościenko Wyżne

* – nazwa niestandaryzowana

Inne 
 Wójtostwo – jezioro  na Pojezierzu Poznańskim, w gminie Pobiedziska, na terenie Parku Krajobrazowego Promno, na południe od wsi Wójtostwo

Zobacz też 
Gołębiów-Wójtostwo, Grabów-Wójtostwo, Kobylniki-Wójtostwo, Krzczonów-Wójtostwo, Młyn-Wójtostwo, Podwójtostwo, Rogoźno-Wójtostwo, Wójtostwo Poduchowne, Wójtostwo Zakroczymskie